Zacatecas puede referirse a:
 Zacatecas, un estado de México;
 Zacatecas (Zacatecas), la ciudad capital de este estado;
 Municipio de Zacatecas, municipio dentro del estado homónimo;
 La Marcha Zacatecas;
 El pueblo indígena zacateco; o
 Mineros de Zacatecas, club de fútbol de la Liga de Ascenso de México.